Jacob Bøtter er foredragsholder var med-stifter af det nu lukkede Wemind A/S. Han er forfatter til bogen NQ – 55 eksempler på involvering med sociale medier, der udkom i november 2010. Sammen med Lars Kolind er han medforfatter til bogen UNBOSS. Han har blogget siden 2003. 
Jacob Bøtter har tidligere været grafisk designer. Han har været fast gæsteforelæser på Mediehøjskolen og Multimediedesigneruddannelsen. Han har ikke en formel uddannelse .

Kilder 

Erhvervsfolk fra Danmark
Faglitterære forfattere fra Danmark
Dansksprogede forfattere fra Danmark